Зъхненската и Неврокопска епархия () е епархия на Цариградската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Зиляхово (Неа Зихни).

История 
Зъхненската епископия е основана в IX век. Спомената е в документ на Лъв VI Философ от IX век. Поради географското си положение е подчинена ту на Сярската митрополия, ту на Филипийската. Спомената е като архиепископия в нотиция на Андроник II Палеолог на 37-о място сред архиепископиите на Константинополската патриаршия. Прeз април 1329 година по заповед на Андроник III Палеолог патриарх Исая I Константинополски издига епархията в митрополия. За да бъде обезщетена Сярската митрополия, към която принадлежи епархията, към нея е придадена отнетата от Филипийската митрополия Неврокопска епископия. Пръв митрополит на новата митрополия става дотогавашния епископ Йоаким Зъхненски, основател на Серския манастир.

През юли 1655 година патриарх Йоаникий II Константинополски закрива Неврокопската епархия и я слива със Зъхненската. В 1663 година 70 села напускат епархията и тя е слята с Драмската и Филипийска епархия, която получава името Филипийска, Драмска, Зъхненска и Неврокопска митрополия.

Неврокопската епархия е отделена от Филипийската, Драмската, Зъхненска и Неврокопската в 1882 година при патриарх Йоаким III Константинополски и е създадена Неврокопската и Разложка архиепископия (Αρχιεπισκοπή Νευροκόπου και Ρασλοκίου). В 1888 година архиепископията е издигната в митрополия.

В 1924 година от Филипийската, Драмска и Зъхненска митрополия се отделя Зъхненската епархия. В 1951 година Неврокопската митрополия е присъединена към Зъхненската. Начело на епархията от 2003 година е митрополит Йеротей.

Манастири

Митрополити 

 Зъхненски митрополити

 Зъхненски титулярни епископи

 Неврокопски митрополити

 Зъхненски и Неврокопски митрополити

Енорийски църкви

Литература 
 Βασιλείου Λαούρδα, Η Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900-1907. Εκθέσεις των μητροπολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου. Επιμελεία Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 1961. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 46]. 8ον, σ. ΧΧΙΙ+294 μετά πινάκων και εικόνων υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου

Бележки